Osoby o tym nazwisku:
 Allen Crabbe – amerykański koszykarz
 Archibald Crabbe – brytyjski bobsleista, olimpijczyk
 Buster Crabbe – amerykański aktor i pływak
 Dion Crabbe – lekkoatleta pochodzący z Brytyjskich Wysp Dziewiczych, olimpijczyk
 George Crabbe – angielski poeta i przyrodnik, prekursor romantyzmu